Иван Иванович Раудмец (1892—1937) — кавалер двух орденов Красного Знамени до учреждения ордена Ленина, генерал-комдив Рабоче-крестьянской Красной Армии.

Биография 

Иван Раудмец родился 1 января 1892 года. По национальности эстонец. Был призван на службу в царскую армию. В 1915 году окончил военное училище. Принимал участие в Первой мировой войне, имел звание капитана. В марте 1918 года Раудмец добровольно пошёл на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию.

Командовал батальоном 4-й Петроградской стрелковой дивизии, затем стал помощником командира 5-го стрелкового полка, командиром 14-го Нарвского коммунистического полка. Позднее также командовал 156-м, 157-м стрелковыми полками, затем руководил Шенкурским районом. С июня 1919 года командовал 2-й бригадой 18-й стрелковой дивизии, с августа того же года — 2-й бригадой 52-й стрелковой дивизии, с сентября — 52-й стрелковой дивизии. С августа 1920 года Раудмец командовал 15-й стрелковой дивизией. Участвовал в Перекопско-Чонгарской операции 1920 года и разгроме армии генерала Врангеля. За отличия в боях был награждён двумя орденами Красного Знамени РСФСР (Приказ Революционного военного совета Республики № 42 в 1921 году; Приказ Революционного военного совета Республики № 140 в 1922 году). Будучи командиром дивизии, использовал силы личного состава для помощи населению деревни в проведении сельскохозяйственных работ, строительства военного городка («Красные казармы» в городе Николаеве).

После окончания войны Раудмец продолжил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В 1924 году окончил Высшие академические курсы, после чего командовал 48-й стрелковой дивизией. С 1924 года служил на должностях начальника снабжения Московского военного округа, комендантом Полоцкого укреплённого района в Белорусской ССР, командиром 99-й стрелковой дивизии, затем комендантом Новоград-Волынского укреплённого района. С 1937 года Раудмец был комендантом 12-го Могилёв-Подольского укреплённого района.

11 июня 1937 года комдив Раудмец был арестован органами НКВД СССР. 9 сентября 1937 года Военная коллегия Верховного Суда СССР признала его виновным и приговорила к высшей мере наказания — смертной казни. Приговор был приведён в исполнение в тот же день.

Решением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 4 августа 1966 года Иван Иванович Раудмец был посмертно реабилитирован.

Награды 
 Два ордена Красного Знамени (7.02.1921, 9.06.1922)

Примечания

Литература 

 Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедический справочник, - М., "Советская энциклопедия", 1983.
 Великий Жовтень i громадянська війна на Україні. - К., Головна редакція УРЕ, 1987.
 Энциклопедический словарь «Николаевцы, 1789-1999 г.г.», г.Николаев, «Возможности Киммерии», 1999.
 

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Царские офицеры на службе в РККА
Военачальники, репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1937 году